Gesundheitspflege steht für:

 Gesundheits- und Krankenpflege, Berufsfeld, das die Versorgung und Betreuung von Menschen aller Altersgruppen umfasst
 Öffentliche Gesundheitspflege, Fachgebiet, das sich mit der Gesundheit der Bevölkerung befasst, siehe Public Health